Als Typ 89 werden bezeichnet:
 Audi 80 B3, auch Typ 89 genannt
 Mitsubishi Typ 89, ein japanischer Schützenpanzer
 PTZ-89, ein chinesischer Jagdpanzer
 ZSD89, ein chinesischer Schützenpanzer
 Typ 89 Maschinengewehr, zwei unterschiedliche Bordwaffen der Flugzeuge des Kaiserlich Japanischen Heeres im Kaliber 7,7 mm
 Typ 89 I-Gō, ein mittlerer Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 89 15-cm-Kanone, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Howa Typ 89, ein Sturmgewehr
 Typ 89 Granatwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg
 Torpedo Typ 89, ein Schwergewichtstorpedo